Март Сейм (; род. 24 октября 1990 года, Раквере, Эстония) — эстонский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 кг. Призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Март Сейм родился 24 октября 1990 года в Раквере в семье многократного чемпиона Эстонии по тяжелой атлетике, Алара Сейма.

На Чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне Март Сейм занял третье место, однако, в результате дисквалификации за применение допинга российского тяжелоатлета Алексея Ловчева, к спортсмену перешла серебряная медаль.

В 2016 году на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Сейм показал третий результат в толчке и 12-й в рывке, что позволило ему занять итоговое 7-е место.

В 2015 году признан лучшим спортсменом года в Эстонии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Март Сейм на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты Эстонии